Luben steht für:

Deutsche Bezeichnung von:
 Słupia pod Kępnem, Ortschaft der Landgemeinde Baranów, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Łubianka, Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Frühere Bezeichnung von:
 Leuben, Stadtteil von Dresden
 Hohenleuben, Stadt im Landkreis Greiz, Thüringen
 Groß Lüben, Gemeindeteil der Stadt Bad Wilsnack, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Lubenec, Okres Louny, Ústecký kraj, Tschechien

Siehe auch:
 Lüben